Il parco della Cittadella (in catalano parc de la Ciutadella, pronuncia  [də ɫə siwtəˈðeʎə]) è stato per molti anni il solo parco della città di Barcellona. Prende il suo nome dal fatto che fu costruito sugli antichi terreni della fortezza cittadina (La Ciutadella), a immagine e somiglianza dei giardini del Lussemburgo di Parigi.

Si trova nel distretto della Città Vecchia, nel triangolo compreso tra la Estació de França, l'Arco di Trionfo e la Villa Olímpica. Dispone di dieci accessi e ha un'estensione di 17,42 ettari, senza contare lo zoo di Barcellona.

Nel parco si trova l'antico Arsenale della Cittadella, sede attuale del Parlamento della Catalogna.

L'Esposizione universale del 1888 
L'Esposizione universale del 1888 dà al sindaco Francesc Rius i Taulet l'opportunità di aprire Barcellona al mondo internazionale, e per questa occasione incarica la costruzione del parco a Josep Fontserè i Mestre, nei terreni scombri della cittadella demolita.

Antoni Gaudí aiuta Fontserè nella costruzione della fontana della cascata. La fontana verrà finita con il gruppo scultoreo in ferro battuto La quadriga de l'Aurora, di Rossend Nobas i Ballbé.

Lluís Domènech i Montaner fu l'architetto del Castell dels Tres Dragons inaugurato per questa esposizione come ristorante. Successivamente coprirà diverse funzioni, incluso come sede del Museo di zoologia fino al 2011, ed da allora sede del Laboratori Natura, dipartimento del Museo di scienze naturali di Barcellona).

Atri edifici costruiti nel parco sono il Museo di geologia Martorell progettato da Antoni Rovira i Trias, l'Umbracle con la funzione di ombracolo progettato da Josep Fontserè i Mestre e finito da Josep Amargós i Samaranch e la "Galeria de les Màquines", oggi occupata come struttura per lo zoo.

Voci correlate 
 Expo 1888

Altri progetti 

Giardini di Barcellona